Мануэл Антониу ди Алмейда (литературный псевдоним — Um Brasileiro) (; ,  — ) — бразильский писатель, журналист, колумнист, литературный критик, редактор, педагог. Президент Бразильской академии литературы.

Представитель реализма в бразильской литературе.

Биография 
Родился в семье офицера. Получил университетское медицинское образование (1849—1855). Сложное финансовое положение привело его к занятиям журналистикой и литературой.

Редактировал журнал «Correio Mercantil», в котором в 1854—1855 опубликовал свой самый известный роман «Воспоминания сержанта милиции» («Memórias de um sargento de milícias»).

В 1858 был одним из основателей и директором Национального книжного издательства — Tipografia Nacional, где познакомился и подружился с Ж. Машаду де Ассисом

Был профессором Школы искусств и ремёсел Рио-де-Жанейро.

Принадлежал к первому карнавальному обществу в Рио-де-Жанейро, основанному в 1855 году. 

Погиб при кораблекрушении в районе Макаэ.

Творчество 
В публицистических сочинениях выступал за развитие национальной культуры.

Став автором первого бразильского городского романа, занимает видное место в литературе Бразилии. Написанный в 1852 году, роман «Воспоминания сержанта милиции», изображающий жизнь Рио-де-Жанейро в начале девятнадцатого века, оказал положительное влияние на развитие литературного персонажа плутовского романа и новой волны фольклорного повествования (исп. narrativa costumbrista) в латиноамериканской литературе.

Роман «Воспоминания сержанта милиции» (1854—1855, рус. пер. «Жизнь Леонардо, сержанта полиции», 1964), содержащий сатирические картины нравов, сыграл значительную роль в становлении реализма в бразильской литературе.

Избранные произведения 
 Memórias de um sargento de milícias (1852)
 Dois Amores (театральная пьеса, 1861)

Примечания

Литература 
 Энциклопедический справочник «Латинская Америка». — М.: Советская Энциклопедия. Главный редактор В. В. Вольский. 1979—1982.

Ссылки 
 Manuel Antônio de Almeida

Писатели XIX века
Писатели Бразилии
Журналисты Бразилии
Педагоги Бразилии
Редакторы Бразилии
Литературные критики XIX века
Литературные критики Бразилии
Жертвы кораблекрушения
Португальские писатели